Modjo —  дебютный и единственный студийный альбом французского дуэта Modjo, изданный в 2001 году лейблами Sound of Barclay и Universal Records. За него группа получила награду в номинации «Лучший танцевальный альбом».

Об альбоме 
Сингл «Lady (Hear Me Tonight)» стал хитом в 2000 году летом в Европе, разошедшись тиражом приблизительно в 1,5 миллионов экземпляров. Благодаря этому успеху Modjo заслужили место в Книге рекордов Гиннесса как первая в истории французская группа, которая возглавила британский UK Singles Chart, продержавшись с таким результатом 2 недели. В том же году, коллектив удостоился награды «Лучшего» французского исполнителя. Второй сингл «Chillin'» вышел в ноябре. В 2001 году он занял 3 место в чарте Финляндии и 10 позицию в Швейцарии. Тогда же Modjo провели концертный тур в поддержку альбома. Песни «What I Mean», «No More Tears» и «On Fire» также были выпущены синглами.

Релиз получил смешанные отзывы от критиков. Обозревателем сайта Allmusic он был встречен благосклонно. Тот в свою очередь отметил, что Modjo внесли некоторые новые ритмы в границах электроники, комбинируя «изящные» и «воодушевляющие» образцы диско с оригинальной и превосходной инструментовкой. 
Александр Мурзак, рецензент из Звуки.ру, отрицательно оценил пластинку, назвав её «разочарованием года». Он посчитал, что Modjo создали одну из лучших поп-композиций 2000-х («Lady (Hear Me Tonight)»), но им не удалось представить публике ничего оригинального, так как пластинка получилась безликой и неинтересной. Диск, по его мнению, представляет собой простенькую смесь гитарных семплов, диско-хауса и латинской музыки в духе Энрике Иглесиаса.
На фоне «Lady» оставшиеся песни альбома смотрятся жалко, хотя «Rollercoaster» и «On Fire» могут вызвать небольшой интерес у слушателей. Автор рецензии белорусской Музыкальной газеты выразил мнение, что группа не гонит халтуру и альбом является ценным в коллекции меломана. По его мнению, на альбоме представлена отличная комбинация электронных ритмов и классических рок—ходов. Наиболее хорошими песнями диска критик счел «Acknowledgement», «No More Tears», «Rollercoaster»,  «Chillin'», «Peace of Mind» и «What I Mean», «Music Takes You Back», «On Fire», «Savior Eyes» и «Lady».

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Ян Дестаноль — композитор, вокал, ритм-гитара 
 Ромен Траншар — композитор, гитара
 Херв Бордес — микширование, звукорежиссёр
 Мэнди Парнелл — мастеринг
 Фабрис Дестагноль — обложка альбома

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы Universal Records